Surf’s Up () — семнадцатый студийный альбом американской рок-группы The Beach Boys. Пластинка вышла в августе 1971 года на Brother Records. Она получила в основном положительные отзывы и достигла 29-го места в американском хит-параде журнала Billboard, самой высокой позиции с 1967 года. В Великобритании Surf’s Up запись заняла 15-е место.

Обложка 
Картина, помещённая на обложку, является вариантом известной скульптурной композиции «» американского скульптора Джеймса Эрла Фрейзера, созданной им в 1915 году.

Список композиций 

В 2000 году альбом был переиздан на одном компакт-диске вместе с предыдущим альбомом Sunflower.

Альбомные синглы 
 «Long Promised Road» / «Deirdre» (Brother 1015; 24 мая 1971)
 «Long Promised Road» / «’Til I Die» (Brother 1047; 11 октября 1971; № 89)
 «Surf’s Up» / «Don’t Go Near the Water» (Brother 1058; 8 ноября 1971)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Альбомы The Beach Boys
Альбомы прогрессивного попа
Альбомы, записанные на домашней студии
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders
Альбомы Reprise Records
Альбомы Capitol Records